Krzysztof Sujka – polski kolarz szosowy
 Piotr Sujka – polski basista rockowego zespołu IRA

Zobacz też 
 Sójka